Бания́с (, ):
 Банияс — древний город в Израиле
 Банияс — город в Сирии
 Банияс — река в Израиле, один из истоков Иордана
 Банияс — река в Сирии